Uralkodói családfák